Reflexe (z latinského reflecto, reflexi, ohýbat, obracet nazpět, odrážet) znamená zpětný odraz, a to buď například světelných paprsků zrcadlem, anebo smyslové zkušenosti myšlením. V užším filosofickém smyslu slova znamená „myšlení myšlení“, „reflexi reflexe“ čili obrat mysli k sobě samé, ke svým postupům a obsahům. V různých oblastech může tedy znamenat:

 odraz vlnění v optice a v akustice 
 odtud metaforicky poznání jako odraz vnímané skutečnosti viz teorie odrazu
 v běžné řeči přemýšlení, rozvažování, uvažování 
 reflexe v pedagogice, ohlédnutí za danou aktivitou 
 reflexe (filosofie), zkoumání vlastních myšlenkových pochodů  
 sebereflexe, v psychologii uvědomování si sebe sama
 v právu kvalifikovanou formu úmyslu (viz rozmysl)
 reflexe (programování), vlastnost programovacího jazyka reprezentovat a zpracovávat (jako data) svoje zdrojové kódy 

speciální význam
 Reflexe (časopis) – český vědecký časopis
 Reflexe (umělecké dílo) – kinetický objekt od Petra Vacka a Adama Ciglera

Související články 
 reflex (rozcestník)
 reflexivita
 reflektor (odrážející plocha)

Externí odkazy